Roberts Chapel bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Roberts Chapel (Atlanta, Indiana), NRHP-ID: 96001009
 Roberts Chapel (Nicholasville, Kentucky), NRHP-ID: 84001686